Britt Ingunn Nydal (ur. 5 listopada 1989) – norweska biegaczka na orientację i biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów w biegu na orientację oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców w biegach narciarskich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej w biegach narciarskich Britt Ingunn Nydal pojawiła się 26 listopada 2005 roku, podczas zawodów FIS Race w Sjusjøen, gdzie zajęła szesnaste miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2008 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, zajmując 24. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Trzykrotnie startowała na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Otepää, gdzie była druga w sprincie klasykiem oraz w biegu łączonym na 15 km. W pierwszym przypadku lepsza była tylko Finka Kerttu Niskanen, a w drugim Nydal uległa swej rodaczce Ingvild Flugstad Østberg.

W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 5 marca 2008 roku w Drammen, zajmując 54. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła blisko trzy lata później, 19 lutego 2011 roku w tej samej miejscowości, kiedy zajęła 29. miejsce na dystansie 10 km techniką klasyczną. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 110. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Równocześnie Nydal startuje w biegu na orientację. W dyscyplinie tej zdobyła między innymi dwa medale mistrzostw świata juniorów w Primiero w 2009 roku. Norweżka zajęła tam drugie miejsce zarówno w biegu na długim dystansie, jak i w sztafecie.

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 119.
 sezon 2012/2013: 110.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Osiągnięcia w biegach na orientację

Mistrzostwa świata juniorów

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na World of O Runners 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy biegacze na orientację
Urodzeni w 1989